Philip Durell (1707-1766), officier de marine
 Edward Durell Stone (1902-1978), architecte américain moderniste

Voir aussi 
 Durrell
 

Homonymie de patronyme